Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 27 września – 1 października 1988 w Seulu, w Korei Południowej.

Po raz pierwszy w programie łucznictwa na igrzyskach olimpijskich znalazły się konkurencje drużynowe kobiet i mężczyzn. W konkurencjach indywidualnych każdy z łuczników wziął udział w rundzie kwalifikacyjnej tzw. Open round, gdzie mieli do dyspozycji 144 strzały na czterech odległościach 90, 70, 50 i 30 metrów dla mężczyzn i na odległościach 70, 60, 50 i 30 metrów dla kobiet. 24 łuczników z najlepszymi wynikami awansowało do 1/8 finału, 18 z nich do ćwierćfinału (1/4 finału), 12 z nich do półfinału, zaś 8 z nich do finału.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Indywidualnie

Mężczyźni

Kobiety

Drużynowo

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
1988